Por Paveway pode estar à procura de:
 GBU-10 Paveway II
 GBU-12 Paveway II

Desambiguação